Quetzalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Quetzalapa, Delstaten Mexiko, Tenancingo, 
 Quetzalapa, Guerrero, José Joaquín de Herrera, 
 Quetzalapa, Puebla, 
 Quetzalapa, Veracruz, San Juan Evangelista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar